Дракулис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дракулис, Платон (1858—1942) — греческий социолог, журналист, политический деятель, один из пионеров греческого социалистического движения.
 Дракулис, Спиридон (1795—1821) — греческий актёр и революционер начала XIX века.